Der Melbourne Challenger 2013 war ein Tennisturnier, das vom 21. bis 27. Oktober 2013 in Melbourne stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 19. bis 21. Oktober 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 28 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Kento Takeuchi
 Blake Mott
 James Lemke
 Maverick Banes

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 42 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 39 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 46 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Melbourne